Mello de se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arthur Ferreira de Mello
 Joaquim Corrêa de Mello
 Ramon Luciano de Mello